Tremarella/L'ultima sera – singolo discografico di Edoardo Vianello del 1964
 Cara busciarda/L'ultima sera – singolo discografico di Mario Trevi del 1969
 L'ultima sera – episodio della prima stagione de I segreti di Twin Peaks
 L'ultima sera – episodio della sesta stagione di Friends